Fort Willem I (Breskens), een voormalige versterking op ruim 3 km ten westen van de Nederlandse plaats Breskens aan de monding van de Westerschelde
 Fort Willem I (Maastricht), een negentiende-eeuws fort, gelegen aan de kastanjelaan in de wijk Brusselsepoort in Maastricht
 Fort Willem I (Nederlands-Indië), een voormalig fort in Nederlands-Indië
 Fort Willem I (Sint Maarten), een voormalig fort op St. Maarten.